Por gambá pode estar à procura de:
 Gambá, mamífero marsupial
 Gambá-comum, Didelphis marsupialis
 Gambá-de-orelha-branca, Didelphis albiventris
 Gambá-de-orelha-preta, Didelphis aurita
 Gambá, tipo dança dos índios mauês da Amazônia
 Cangambá - mamífero, comumente confundido com o gambá.
 Jaratataca - Conepatus semistriatus, mamífero também chamado de gambá e cangambá.
 Saco-de-gambá - árvore, Guarea macrophylla.

Ver também 
 Gamba - página de desambiguação.

Desambiguação